Acworth ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Acworth (1885–1963), englischer Schriftsteller und evangelikaler Christ
 George Acworth (1534–1578?), englischer protestantischer Theologe
 Peter Acworth (* 1970), britischer Webunternehmer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Acworth (Georgia), im Cobb County
 Acworth (New Hampshire), im Sullivan County
 Acworth (Texas), im Red River County
 Acworth Beach, im Cobb County, Georgia
 Acworth Meadows, im Cobb County, Georgia
 Acworth-Kennesaw Division, im Cobb County, Georgia - Census designated place

im NRHP gelistete Objekte:
 Acworth Congregational Church, in Acworth, New Hampshire, ID-Nr. 75000132
 Acworth Downtown Historic District, in Acworth, Georgia, ID-Nr. 06000286
 Acworth Silsby Library, in Acworth, New Hampshire, ID-Nr. 83004206